

Cinema e televisão 
 Babylon (1980), filme britânico dirigido por Franco Rosso
 Babylon (2022), filme norte-americano dirigido por Damien Chazelle
 Babylon 5 — série norte-americana de ficção científica

Música 
 Babylon (álbum de W.A.S.P.)
 Babylon (álbum de Sads)
 Guy Babylon

Outros usos 
 Babylon 5 (estação espacial) — estação espacial fictícia
 15417 Babylon

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de astronomia
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão